«Iglesia de la Virgen de las Virtudes» puede referirse a:

España 
 Iglesia de Nuestra Señora de las Virtudes (La Puebla de Cazalla)
 Iglesia de Nuestra Señora de las Virtudes (Villamartín)
 Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes, Villena

Francia 
Église Notre-Dame-des-Vertus
 Iglesia de Nuestra Señora de las Virtudes (Aubervilliers)
 Iglesia de Nuestra Señora de las Virtudes (Ligny-en-Barrois)
 Iglesia de Nuestra Señora de las Virtudes (Paulhan)